Блудная:

 Блудная (приток Космы) — река в Ненецком автономном округе России, приток Космы.
 Блудная (приток Пёзы) — река в Архангельской области России, приток Пёзы.
 Блудная (приток Хатанги) — река в Красноярском крае России, приток Хатанги.
 Блудная (приток Хилка) — река в Забайкальском крае России, приток Хилка.
 Блудная (река, Большой Ляховский остров) — река в Булунском улусе Якутии, Россия